Aymon  désigne les personnages remarquables suivant :

 Aymon  de Bourbon,  seigneur de Bourbon au  ;
 Aymon , archevêque de Tarentaise vers la fin du  ;
 Aymon  de Genève (†  1128), comte de Genève ;
 Aymon  de Chissé ( 1427), évêque de Grenoble ;
 Aymon  de Chissé ( 1450), évêque de Nice ;
 Aymon  vicomte d'Aoste  (†  1147), Vicomte d'Aoste.

Voir aussi 
 Aimon ou Aymon  de Miolans (ca. † 1300), évêque de Maurienne ;